Grane – gmina we Francji
 Grane – gmina w Norwegii
 Grane – rzeka w Niemczech, dopływ Innerste

Zobacz też 
 Grané – piłkarz brazylijski